Adrian Bowyer (1952), ingegnere e matematico britannico;
Ian Bowyer (1951), allenatore di calcio ed ex calciatore inglese;
Lee Bowyer (1977), calciatore inglese.